Tenisový turnaj WTA BNP Paribas Open 2011 se konal ve dnech 7. – 20. března v Indian Wells ve Spojených státech amerických venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie Premier Mandatory a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 4 500 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Všechny nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.
  Caroline Wozniacká (vítězka)
  Kim Clijstersová (3. kolo, skreč)
  Věra Zvonarevová (3. kolo)
  Samantha Stosurová (3. kolo)
  Francesca Schiavoneová (4. kolo)
  Jelena Jankovićová (4. kolo)
  Na Li (2. kolo)
  Viktoria Azarenková (čtvrtfinále, skreč)
  Agnieszka Radwańská (4. kolo)
  Šachar Pe'erová (čtvrtfinále)
  Světlana Kuzněcovová (2. kolo)
  Petra Kvitová (2. kolo)
  Flavia Pennettaová (3. kolo)
  Kaia Kanepiová (3. kolo)
  Marion Bartoliová (finále)
  Maria Šarapovová (semifinále)
  Anastasija Pavljučenkovová (3. kolo)
  Naděžda Petrovová (4. kolo)
  Ana Ivanovićová (čtvrtfinále)
  Aravane Rezaïová (3. kolo)
  Andrea Petkovicová (3. kolo)
  Alisa Klejbanovová (4. kolo)
  Yanina Wickmayerová (semifinále)
  Maria Kirilenková (3. kolo)
  Dominika Cibulková (4. kolo)
  Daniela Hantuchová (2. kolo)
  Alexandra Dulgheruová (2. kolo)
  María José Martínezová Sánchezová (3. kolo)
  Jarmila Grothová (2. kolo)
  Cvetana Pironkovová (2. kolo)
  Klára Zakopalová (2. kolo)
  Julia Görgesová (3. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=170

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Caroline Wozniacká| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Viktoria Azarenková
| RD1-score2-1=0
| RD1-score2-2=r
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=16
| RD1-team3= Maria Šarapovová
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Pcheng Šuaj
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=3

| RD1-seed5=10
| RD1-team5= Šachar Pe'erová
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=23
| RD1-team6= Yanina Wickmayerová
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=19
| RD1-team7= Ana Ivanovićová
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=64
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=15
| RD1-team8= Marion Bartoliová
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=7
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Caroline Wozniacká
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=16
| RD2-team2= Maria Šarapovová
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=23
| RD2-team3= Yanina Wickmayerová
| RD2-score3-1=1
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=15
| RD2-team4= Marion Bartoliová
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Caroline Wozniacká
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3=6
| RD3-seed2=15
| RD3-team2= Marion Bartoliová
| RD3-score2-1=1
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=3
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 3. sekce 

 6. sekce 

 7. sekce 

| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= J Janković
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= C Vandeweghe
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= S Bammer
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=32
| RD2-team04= J Görges
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=19
| RD2-team05= A Ivanović
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= K Date Krumm
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=

 Čtyřhra 
 Nssazené páry 
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (2. kolo)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Liezel Huberová /  Naděžda Petrovová (čtvrtfinále)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (čtvrtfinále)
  Čan Jung-žan /  Čeng Ťie (2. kolo)
  Viktoria Azarenková /  Maria Kirilenková(semifinále, odstoupily)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (2. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Meghann Shaughnessyová ''(finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Indian Wells Masters
Tenis v USA v roce 2011
WTA Tour 2011